то же, что Копрофилия
 достижение полового возбуждения путём выражения грубой нецензурной брани, пошлого разговора (в том числе по телефону)